Chapman kan syfta på:

 Chapmanfjädring – en fjädring
 af Chapman (släkt) – ätt känd från 1600-talet i Yorkshire, England
 HMS af Chapman (1888) – en tremastad fullriggare
 Chapman – ett efternamn samt personer med namnet
 Chapman (auktor) – personer med auktorsförkortningen

Geografi

Antarktis 

 Chapman (sjö), 
 Chapman (ö),

USA 

 Chapman, Kansas, ort, Dickinson County, 
 Chapman, Maine, ort, Aroostook County, 
 Chapman, Nebraska, ort, Merrick County, 
 Chapman, Pennsylvania, ort, Northampton County,

Se även 
 Mount Chapman – berg i Antarktis

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar